Heartbeat může být:

 Heartbeat (píseň, King Crimson), píseň skupiny King Crimson z roku 1982
 Heartbeat (píseň, Enrique Iglesias), píseň Enrique Iglesiase z roku 2010
 Heartbeat (píseň, Margaret), píseň Margaret z roku 2015
 Heartbeat (vizuální román), česká videohra z roku 2009